Le nord est un point cardinal.

Géographie

Lieux généraux 
 L'Afrique du Nord
 L'Amérique du Nord
 L'Europe du Nord
 Les pays nordiques

Lieux spécifiques 
 le pôle Nord
 le cap Nord, cap de Norvège
 l'île du Nord, Nouvelle-Zélande
 l'île Nord, une île russe de l'archipel Nordenskiöld dans la mer de Kara. 
 la mer du Nord
 la , nom de plusieurs gares ferroviaires
 Nord, base militaire danoise au Groenland

Pays 
 La Corée du Nord, pays d'Asie
La Macédoine du Nord, pays d'Europe
 Le Viêt Nam du Nord, ancien pays annexé par en 1976 le Viêt Nam du Sud pour former l'actuel Viêt Nam
 Le Yémen du Nord, pouvant désigner le Royaume mutawakkilite du Yémen (1918-1970) ou la République arabe du Yémen (1962-1990)

Subdivisions territoriales 
 Le Nord, département français
 Le Nord, ancien département français de Saint-Domingue
 Le Nord, département haïtien
 La région Nord, au Burkina Faso
 Le Nord, région administrative de l'Ouganda
 Le Nord, État du Soudan
 Le Huabei ou  en chinois, regroupement des provinces chinoises du Hebei et du Shanxi, des municipalités de Pékin et Tianjin et de la région automome de Mongolie-Intérieure
 La province du Nord, au Sri Lanka
 La région Nord, au Brésil
 Le Cap-Nord ou Cap du Nord, en Afrique du Sud
 La Caroline du Nord, aux États-Unis
 Le Dakota du Nord, aux États-Unis
 La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne
 Sumatra du Nord, en Indonésie
 Sulawesi du Nord, en Indonésie
 Les Moluques du Nord, en Indonésie
 Le Nord, quartier administratif de la ville de Liège
 La circonscription du Nord, circonscription électorale du Luxembourg.

Toponyme 
 Nord, census-designated place américaine située en Californie.

Odonyme

Personnalités 

 Kathleen Nord (1965-2022), nageuse est-allemande.
 Lilas Nord, écrivain français.
 Nicolas Martin du Nord (1790-1847), magistrat et un homme politique français.
 Pierre Nord, écrivain français.

Culture 

 Nord, film français réalisé par Xavier Beauvois en 1991.
 Nord, film norvégien réalisé par Rune Denstad Langlo en 2009.
 Nord, roman de Louis-Ferdinand Céline paru en 1960.
 Nord (tire original : North), roman de Frederick Busch paru en 2005.

Compagnies de chemins de fer 
 La Compagnie des chemins de fer du Nord français, dont la gare principale est Paris-Nord
 La Compagnie du Nord - Belge, filiale des Chemins de fer du Nord français
 Compagnie des chemins de fer du Nord, dite « ligne McDonald », compagnie ferroviaire privée haïtienne qui disparut en 1970.

Autres 
 Le Nord est un ancien cargo transformé en transport d'hydravions, en service dans la Marine nationale française durant la Première Guerre mondiale.
 Le Nord est une gamme de claviers electroniques fabriqué par la société suédoise Clavia.
 (12501) Nord est un astéroïde.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme français